Улица Костю́шко, улица Таде́уша Костю́шко — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, присвоенное в память о Тадеуше Костюшко (1746—1817).

Белоруссия 
 Улица Костюшко — улица в городе Барановичи.
 Улица Костюшко — улица в Бресте.
 Улица Костюшко — улица в Гродно.
 Улица Тадеуша Костюшко — улица в городе Жабинке.
 Улица Тадеуша Костюшко — улица в Коссове.
 Улица Т. Костюшко — улица в Ивацевичах.
 Улица Костюшко — улица в Несвиже.
 Улица Костюшко — улица в Пинске.
 Улица Тадеуша Костюшко — улица в Пружанах.
 Улица Костюшко — улица в Сморгони.

Казахстан 
 Улица Костюшко — улица в городе Караганде.

Россия 
 Улица Костюшко — улица в Волгограде.
 Улица Костюшко — улица в Копейске.
 Улица Костюшко — улица в Санкт-Петербурге.

Украина 
 Улица Костюшко — улица во Владимире-Волынском.
 Улица Костюшко — улица в Днепре.
 Улица Костюшко — улица в Киверцах.
 Улица Костюшко — улица в городе Константиновке.
 Улица Костюшко — улица в городе Кривой Рог.
 Улица Тадеуша Костюшко — улица в городе Львове.
 Улица Костюшко — улица в Ровно.
 Улица Костюшко — улица в городе Снежное.
 Улица Костюшко — улица в городе Хмельницком.

См. также 
 Улица Костюшко-Григоровича